Les Braves de Boston peuvent correspondre à :
 l'ancienne équipe de hockey sur glace, Braves de Boston ;
 l'ancienne équipe de football américain, Braves de Boston ;
 l'ancienne équipe de baseball, Braves de Boston.